Мост Тунлин:

 Мост Тунлин () — автомобильный мост вантовый конструкции через реку Янцзы между городами Аньцин и Тунлин (провинция Аньхой)
 Мост Тунлин () — автомобильно-железнодорожный двухъярусный мост вантовой конструкции через реку Янцзы между городами Уху и Тунлин (провинция Аньхой)